Ribeirão João Leite – rzeka w Brazylii w stanie Goiás
 João Pereira Leite (1770–1833) – portugalski wojskowy
 João Leite Neto (ur. 1943) – brazylijski dziennikarz
 João Leite da Silva Neto (ur. 1955) – brazylijski piłkarz